

Personen 


Bestaand 
Eusebius Halsema (1882 - 1945), Amerikaans ingenieur/burgemeester in de Filipijnen
Arie Halsema (1909 - 1978), Nederlands schrijver/tekenaar
Frans Halsema (1939 - 1984), Nederlands zanger/cabaretier, zoon van Arie
Femke Halsema (1966), Nederlandse politica

Fictief 
Fred Halsema, personage in de soap "Goede tijden, slechte tijden"

Vervoer 
Halsema Highway, hooggelegen Filipijnse autoweg, genoemd naar Eusebius